San Justo (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
San Justo (Santa Fe), een plaats in de Argentijnse provincie Santa Fe
San Justo (departement van Córdoba), een departement van de Argentijnse provincie Córdoba
San Justo (departement van Santa Fe), een departement van de Argentijnse provincie Santa Fe
San Justo de la Vega, een gemeente in de Spaanse provincie León
San Justo (Zamora), een gemeente in de Spaanse provincie Zamora